

Вілсонвілл — місто, штат Алабама
 Вілсонвілл — місто, штат Орегон
 Вілсонвілл — селище, штат Іллінойс
 Вілсонвілл — селище, штат Небраска